

Соснове — село, Мінська область, Смолевицький район

Соснове — село в гміні Котунь Седлецького повіту Мазовецького воєводства

Соснове — село, Ардатовський район, Мордовія

Соснове — селище міського типу, Рівненська область, Рівненський район
 Соснове — селище, Донецька область, Лиманський район